Prva njemačka rukometna liga 2006/2007. (Bundesliga).

Sudionici

Natjecateljski sustav

Konačna ljestvica

Tumač boja 

"Kiel" je njemački prvak za sezonu 2006/07.

Razigravanje 

Lübbecke razigrava za opstanak u 1. ligi s pobjednikom susreta Bayer (Dormagen)-Stralsund, a Düsseldorf i Hildesheim ispadaju iz lige.

Razigravanje za sudjelovanje u 1. ligi 2007/08.:

poluzavršnica
Bayer (Dormagen) - Stralsund 31:31
Stralsund - Bayer (Dormagen) 27:32

završnica
Lübbecke - Bayer (Dormagen) 30:28

Najbolji strijelci

Unutarnje poveznice 
:de:Deutscher Handballmeister
:de:DHB-Pokal

Vanjske poveznice 
Službene stranice

Njemačka
Rukomet u Njemačkoj
Rukomet